Regierung Ghannouchi steht für folgende Regierungen Tunesiens:
 Regierung Ghannouchi I 
 Regierung Ghannouchi II (2011)